Amherst Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Amherst Township (Iowa)
 Amherst Township (Minnesota)
 Amherst Township (Ohio)